Bernardo de Irigoyen puede referirse a:

 Bernardo de Irigoyen, abogado, político y diplomático.
 Bernardo de Irigoyen, localidad de la Provincia de Misiones, Argentina.
 Bernardo de Irigoyen, localidad de la Provincia de Santa Fe, Argentina.